USS Cincinnati — кораблі ВМС США, названі на честь міста  Цинциннаті, штат Огайо.

 USS Cincinnati (1861) — казематний броненосець, збудований у 1861 році. Брав участь в громадянській війні в США. Проданий у 1866 році.
 USS Cincinnati (C-7) — бронепалубний крейсер типу «Синсинаті». На службі протягом 1894-1919 років. Зданий на злам у 1921 році.
 USS Cincinnati (CL-6) — легкий крейсер типу «Омаха».  На службі протягом 1921-1945 років, після чого зданий на злам.
 USS Cincinnati (SSN-693) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1978 році На службі протягом 1976-1998 років. У 1998 році виключений зі складу флоту. Очікує на утилізацію.
 USS Cincinnati (LCS-20) — бойовий корабель прибережної зони типу «Індепенденс». Увійшов до складу флоту у 2019 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни